Пётр Николаевич Воронин (1913 — 1995) — советский деятель госбезопасности, генерал-лейтенант, начальник Войск правительственной связи КГБ СССР при Совете Министров СССР. Генерал-лейтенант войск связи (1964).

Биография 
Родился в 1913 году. С 1940 года на службе в органах госбезопасности, был инженером, старшим инженером 2-го Спецотдела НКВД СССР. С 1941 года начальник отделения Отдела Правительственной связи НКВД СССР.

С 1942 года заместитель начальника Отдела Правительственной связи НКВД СССР, с 1946 года — МВД СССР, с 1949 года — МГБ СССР. С 1949 года назначен начальником Отдела Правительственной связи МГБ СССР, с 1953 года Отдела «С» МВД СССР, с 1954 года Отдела «С» КГБ при Совете Министров СССР.

С 1959 года начальник Войск Правительственной связи КГБ при Совете Министров СССР. С 1969 года начальник Управления Правительственной связи и Войск Правительственной связи КГБ при Совете Министров СССР.

В 1973 году вышел в отставку. Умер в 1995 году в Москве.

Награды 
 Орден Октябрьской Революции;
 Три ордена Красного Знамени (10.06.1945, 4.01.1954, 30.10.1967);
 Три ордена Трудового Красного Знамени (7.05.1964, 31.08.1971, 25.03.1974);
 Ордена Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (22.08.1944) степеней;
 Два ордена Красной Звезды (21.02.1942, 24.11.1950);
 Орден «Знак Почёта» (25.12.1943);
 Медали СССР
Ведомственные знаки отличия:
 Знак Заслуженный работник НКВД СССР (24.11.1944).

Специальные и воинские звания 
 младший лейтенант государственной безопасности (11.10.1939)
 лейтенант государственной безопасности (11.09.1941)
 полковник (до 1949 г.)
 генерал-майор инженерно-технической службы (14.01.1956)
 генерал-лейтенант войск связи (9.12.1964)

Примечания

Источники 
 Энциклопедия секретных служб России. — : АСТ, 2003. — 800 с.
 Воронин П. Н.;
  Созданы войска Правительственной связи;
 Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934—1941: Справочник / О-во «Мемориал» и др.; Под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогинского. — : Звенья, 1999. — 504 с. — ISBN 5-7870-0032-3.
 Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности 1941—1945. Справочник. — : Международное общество «Мемориал», Изд. Звенья, 2010. — С. 263—264.

Члены КПСС
Сотрудники НКВД
Сотрудники КГБ СССР
Делегаты XXIV съезда КПСС